Поп Ћира и поп Спира се може односити на:

 Поп Ћира и поп Спира - роман Стевана Сремца.
 Поп Ћира и поп Спира - филм Соје Јовановић из 1957. године. 
 Поп Ћира и поп Спира - ТВ филм  из 1972. године. 
 Поп Ћира и поп Спира - тв серију Соје Јовановић из 1982. године.
Поп Ћира и поп Спира - опера Дејана Деспића из 2011. године